Trotter ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Trotter (1867–1874), italienischer Entomologe und Botaniker
 Alexander Trotter (1857–1947), englischer Elektrotechniker
 Brock Trotter (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Catharine Trotter (1679–1749), englische Romanschriftstellerin, Dramatikerin und Philosophin
 Charlie Trotter (1959–2013), US-amerikanischer Koch und Philanthrop
 David Andrew Trotter (1957–2015), britischer Romanist und Mediävist
 DeeDee Trotter (* 1982), US-amerikanische Leichtathletin
 Hale Trotter (1931–2022), kanadisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Henry Dundas Trotter (1802–1859), britischer Rearadmiral
 India Trotter (* 1985), US-amerikanische Fußballspielerin

 John Scott Trotter († 1975), amerikanischer Arrangeur, Komponist und Orchesterleiter
 Kate Trotter (* 1953), kanadische Theater- und Filmschauspielerin
 Laura Trotter (* 1950), italienische Schauspielerin
 Liam Trotter (* 1988), englischer Fußballspieler
 Michael Trotter (1814–1867), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Mildred Trotter (1899–1991), US-amerikanische Anthropologin
 Neville Trotter (* 1932), britischer Politiker
 Obie Trotter (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ronald Trotter (1927–2010), neuseeländischer Manager
 Sinja Trotter (* 1985), deutsche Sommerbiathletin
 Terry Trotter (* 1940), US-amerikanischer Jazz- und Studiopianist

 Wilfred Trotter (1872–1939), britischer Chirurg und Neurochirurg
 William T. Trotter, US-amerikanischer Mathematiker

Daneben ist
 Barry Trotter eine Parodieserie auf Harry Potter

Siehe auch:
 Satz von Szemerédi und Trotter
 Trotter-Produktformel, siehe Lie-Produktformel